Скривия () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Альцано-Скривия — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.
 Аркуата-Скривия — город в Италии, в регионе Пьемонт, подчинён административному центру Алессандрия.
 Карбонара-Скривия — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.
 Кастельнуово-Скривия — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.
 Ронко-Скривия — коммуна в Италии, в регионе Лигурия, подчиняется административному центру Генуя.
 Серравалле-Скривия — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.
 Спинето-Скривия — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.